Barend Barendse (1907-1981), Nederlands sportjournalist en presentator
 Marcel Barendse (1979), Nederlands radio-dj
 Peter Barendse (1966), Nederlands voetballer
 Ralph Barendse (1977), Nederlandse dj

Zie ook 
 Barend (doorverwijspagina)
 Barends (doorverwijspagina)